Gottfrid Rystedt kan syfta på:

 Gottfrid Rystedt (1843–1921), svensk företagare och ingenjör
 Gottfrid Rystedt (1875–1938), svensk läkare, den föregåendes son